Tenisový turnaj na okruhu ATP Pilot Pen Tennis 2009 se konal ve dnech 23.–29. srpna v americkém New Havenu venku na kurtech s tvrdým povrchem. Odměny činily 750,000 USD.

Dvouhra

Nasazení hráčů 
V závorce je kolo, ve kterém hráč vypadl. Všichni nasazení hráči měli v 1. kole volný los.

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. Sekce

2. Sekce

Dolní polovina

3. Sekce

4. Sekce

Čtyřhra

Nasazení hráčů 
V závorce je kolo, ve kterém hráči vypadli.

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Související články 
 Pilot Pen Tennis
 Pilot Pen Tennis 2009 - ženy

Reference 

 Pavouk dvouhry
 Pavouk čtyřhry

Externí odkazy 
 Oficiální stránka turnaje

ATP World Tour 2009
Connecticut Open
Tenis v USA v roce 2009